Andrée-Land ist der Name folgender Gebiete:

 Andrée Land (Grönland), Region im Nordost-Grönland-Nationalpark
 Andrée-Land (Spitzbergen), Region auf der Insel Spitzbergen